Всесвятский — фамилия и топоним, может означать:

Носители фамилии 
 Всесвятский, Борис Васильевич (1887—1987) — советский педагог, методист-биолог, профессор.
 Всесвятский, Владимир Николаевич (1913—1989) — советский хозяйственный деятель, лауреат Государственной премии СССР, почётный гражданин Норильска. 
 Всесвятский, Пётр Васильевич (1884—1938) — советский начальник Наркомюста (Алма-Ата), автор текста первой монгольской конституции, друг Рерихов. Брат А. В. Всесвятского, отец географа А. П. Горбунова.

Топоним 
 Всесвятский район
 Всесвятский уезд

См. также 
 Всесвятская
 Всехсвятский